Роки́ни () — посёлок городского типа в Луцком районе Волынской области Украины.

История 

Рокини впервые упоминаются, по документам ревизии Луцкого замка 1545, под названием Рукиня.

Население посёлка на начало 2013 года — 1 537 человек.

Примечания

Ссылки 
 Учётная карточка на сайте ВР Украины

Населённые пункты Луцкого района
Посёлки городского типа Волынской области